

Plaatsen 
Schotland
 Holyrood (Schotland), een buurt van de Schotse hoofdstad Edinburgh
 Holyrood, een metoniem voor het in die buurt gevestigde Schots Parlement
 Holyrood Abbey, een abdijruïne in die buurt
 Holyrood Palace (formeel Palace of Holyroodhouse), een koninklijk paleis in die buurt
 Holyrood Park, een koninklijk park in die buurt

Canada
 Holyrood (Alberta), een buurt van de stad Edmonton 
 Holyrood (Newfoundland en Labrador), een gemeente op het eiland Newfoundland

Verenigde Staten
 Holyrood (Kansas), een city in de staat Kansas

Overige 
 Holyrood (tijdschrift), een Schots politiek tijdschrift